Mit Innenhafen bezeichnet man:
 eine Hafenanlage in Duisburg, siehe Innenhafen Duisburg
 ein Stadtteil von Wilhelmshaven, siehe Wilhelmshaven